Zuway ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Mahmoud Zuway (* 1982), libyscher Fußballspieler
 Akram Zuway (* 1991), libyscher Fußballspieler